2 miejscowości w Polsce: 
 Nowy Dworek – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin 
 Nowy Dworek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów